Anton Thumann (1912-1946), officier subalterne allemand ;
 Jürgen Thumann (1941-2022), entrepreneur allemand ;
 Michael Thumann (1962-), journaliste allemand ;
 Paul Thumann (1834-1908), illustrateur et peintre allemand.